Асем — казахское женское имя
 Садыкова, Асем Аскаровна — казахстанская тяжелоатлетка.

См. также 
 АСЕМ
 Асембеков, Маргулан Ержанович
 Асембеков, Ракымжан Мырзанович
 Асемоглу, Дарон
 :en:Acem